Erimanto es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Erimanto, un hijo de Arcas que dio su nombre a un monte y a un río en la Arcadia, donde moraba el monstruoso jabalí de Erimanto. Tuvo un hijo llamado Xauto.
 Erimanto, el dios del río de Arcadia nombrado anteriormente, adorado en la ciudad de Psofis, donde tenía un templo y una estatua.
 Erimanto, un hijo de Apolo que sorprendió a Afrodita saliendo del baño desnuda tras haber yacido con Adonis. La diosa le castigó dejándolo ciego, lo que desató la ira de Apolo, que en venganza se transformó en un jabalí y mató a Adonis.
 Erimanto, un hijo de Aristas, padre a su vez de Arrón, confundido en ocasiones con el primer Erimanto de la lista.
 Erimanto, un capitán troyano muerto por Turno durante el sitio de Troya.
 Erimanto, la esposa de Berosa, con quien tuvo a Saba, la sibila.

Fuentes 
 Claudio Eliano, Varia Historia, II.
 Estrabón, Geografía.
 Pausanias, Descripción de Grecia, VIII.